Белвидир има више значења:
 Белвидир (Њу Џерзи)
 Белвидир (Илиноис)
 Белвидир (Јужна Дакота)
 Белвидир (Небраска)